Narain ist der Familienname folgender Personen:

 Govind Narain (1916–2012), indischer Politiker
 Harsh Narain (1921–1995), indischer Philosoph, Autor und Indologe
 Om Narain (* 1982), indischer Speerwerfer
 Sunita Narain, indische Publizistin und Umweltschützerin